Jambi (provincie), een provincie op het eiland Sumatra, Indonesië
Jambi (stad), de hoofdstad van deze provincie
Jambi (Baron), een bestuurslaag in de provincie Oost-Java, Indonesië
Jambi (Sultan Daulat), een bestuurslaag in de provincie Atjeh, Indonesië